Ферри (Фридрих) III (, ;  — ) — герцог Лотарингии с 1251 года. Единственный сын и наследник Матье II и Екатерины Лимбургской.

Биография 
Ферри не исполнилось и 13 лет, когда умер отец, и до его совершеннолетия регентшей при нём была мать.

В 1255 году Ферри женился на Маргарите Наваррской, дочери короля Тибо I и Маргариты де Бурбон. Поскольку Тибо Наваррский был также графом Шампани, брак герцога с его дочерью способствовал дальнейшей галлизации Лотарингии, усилению в ней французского влияния.

Ферри III враждовал с епископами Меца и вел против них военные действия, за что папа Климент IV отлучил его от церкви и наложил на герцогство интердикт.

Дети 
 Тибо II (1263—1312), герцог Лотарингии;
 Матье (ум. 1282), сеньор Эна и Борегара;
 Ферри (ум. 1299), с 1297 епископ Орлеана;
 Ферри (ум. 1320), сеньор де Пломбьер, де Ромон и де Бремонкур;
 Жерар (упоминается в 1317 г.);
 Изабелла (ум. 1335), мужья: с 1287 Людвиг III Нижне-Баварский, затем Анри де Сюлли, с 1306 — граф Генрих III де Водемон (ум. 1348);
 Екатерина, дама де Ромон, с 1290 жена Конрада III графа Фрибургского (ум. 1350);
 Агнесса, замужем за Жаном II, сиром де Аркур (ум. 1302).

Предки 

</center>

Примечания

Источники 
 Henry Bogdan. La Lorraine des ducs. Sept siècles d’histoire. — , 2005.
 Les ducs de Lorraine, 1048—1757. Costumes et notices historiques, Jean Cayon 1854.

Герцоги Лотарингии
Эльзасский дом
Правители Европы XIII века